Mahmud-Moschee ist der Name folgender Moscheen:
 Mahmud-Moschee (Kababir)
 Mahmud-Moschee (Zürich)